Кулонж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Кулонж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Кулонж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна